

Toponymes 
 Copenhague est la capitale du Danemark.
 Copenhague est un ancien amt (département) du Danemark.
 Copenhague est une ville des États-Unis située dans l'État de Louisiane.
 Copenhague est une ville des États-Unis située dans l'État de New York.

Traités et conférence 
 Conférence de Copenhague de 2009 sur le climat

Courants scientifique 
 l'interprétation ou école de Copenhague est une interprétation de la mécanique quantique défendue notamment par Niels Bohr.

Histoire militaire 
La ville danoise de Copenhague est aussi associée à plusieurs batailles du début du  :
 La première bataille de Copenhague en 1801.
 La seconde bataille de Copenhague en 1807.

Culture 
 Copenhague est une pièce de théâtre de Michael Frayn.